Сагарда — фамилия.

Известные носители:
 Сагарда, Александр Иванович (1883—1950) — российский богослов
 Сагарда, Николай Иванович (1870 — 1942/43) — российский богослов, брат А. И. Сагарды